Iso Mustasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Östersvartö, ö, Nyland, Helsingfors, 
 Iso Mustasaari (ö i S:t Michel), Södra Savolax, 
 Iso Mustasaari (ö i Nyslott), Södra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar